Glossocheilifer är ett släkte av skalbaggar. Glossocheilifer ingår i familjen Melolonthidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Glossocheilifer